Волянский — русская фамилия. Женская форма Волянская.

Известные носители 
 Волянский, Евгений Павлович (1921—1988) — советский партизан
 Волянский, Юрий Леонидович (1940—2013) — советский микробиолог.